Гидравли́ческий укло́н — это величина, характеризующая собой потерю напора на единицу длины русла.

При постоянной скорости течения и одинаковой высоте русла (то есть, при горизонтальном русле) гидравлический уклон может быть определён по формуле:

 

где
  — напор потока жидкости в начале участка русла;
  — напор потока жидкости в конце участка русла;
  — длина участка русла.

Для ламинарного течения жидкости в трубах круглого сечения гидравлический уклон может быть определён по формуле:

 

где
  — коэффициент потерь на трение по длине;
  — расход жидкости;
  — диаметр трубы.

Для наклонных русел гидравлический уклон численно равен тангенсу угла, чуть меньшего, чем угол наклона русла.

Гидравлический уклон играет важную роль при расчёте трубопроводов, канализационных труб, каналов и др.

См. также 
 Гидравлические потери
 Пьезометрический уклон

Ссылки 
 [www.proektant.org/index.php?topic=3487.0 Программа для расчёта гидравлического уклона]

Литература 

 

Гидравлика